Arnie steht für:
 Arnie (Fernsehserie), US-amerikanische Fernsehserie (1970–1972)

Arnie ist als Variante von Arnd bzw. Koseform des Vornamens Arnold der Spitzname von:
 Arnie Lawrence (1938–2005), US-amerikanischer Saxophonist
 Arnie Robinson (1948–2020), US-amerikanischer Leichtathlet
 Arnold Schwarzenegger (* 1947), österreichisch-US-amerikanischer Schauspieler und Politiker
 Arnie Weinmeister (1923–2000), US-amerikanischer American-Football-Spieler
 Arnd Zeigler (* 1965), deutscher Moderator und Journalist

Arnie ist der Familienname von:
 Ralf Arnie (1924–2003), deutscher Komponist

Siehe auch:
 Arni
 Arny
 Arney